Without You (engelska för "utan dig") kan syfta på:

Musik

Album 
 Without You (album av Karen Mok) – 2006
 Without You (album av Sami Yusuf) – 2009

Låtar

1900-talet 
 En musiksingel från 1970 av gruppen Badfinger, se Without You (Badfinger-låt)
 En musiksingel från 1990 av rocksångaren Mötley Crüe, se Without You (Mötley Crüe-sång)
 En musiksingel från 1991 av pop-duon Air Supply, cover på Without You (Badfinger-låt)
 En musiksingel från 1994 av sångaren Mariah Carey, cover på Without You (Badfinger-låt)

2000-talet 
 Nederländernas bidrag i Eurovision Song Contest 2004, se Without Yo (låt av Re-Union)
 En musiksingel från 2005 av sångaren Brooke Fraser, se Without Yo (Brooke Fraser-låt)
 En musiksingel från 2012 av R&B-sångaren Monica, se Without Yo (Monica-låt)
 En låt från 2012 av R&B-sångaren Brandy, se Without Yo (Brandy-låt)
 En låt från 2017 av EDM-artisten Avicii, se Without You (Avicii-låt)

Övrigt 
 Without You (bok), en memoar från 2006 av Anthony Rapp
 Without You (film), en film av Tal Rosner från 2008
 Without You (TV-serie), en brittisk dramaserie från 2011 med Anna Friel i huvudrollen

Se även 
 Utan dig